Фе́ренц Мадл (; 29 января 1931, деревня Банд, Веспрем — 29 мая 2011) — венгерский государственный и политический деятель. Президент Венгрии в 2000—2005 годах.

Биография 
Получил юридическое образование в Пече, Будапеште и Страсбурге.

Начал трудовую деятельность в качестве сотрудника Венгерской академии наук. С 1971 года работал на юридическом факультете Университета Этвоша Лорана: сначала доцентом, а в 1973—2000 годах — профессором. Специализировался на международном гражданском праве. В 1985—2000 годах возглавлял профильную кафедру. Читал лекции в качестве приглашенного профессора во многих европейских университетах (например, в Мюнхене). Академик Венгерской академии наук с 1987 года. В 1989 году он избран членом Европейской академии наук и искусств.

Беспартийный.
 1990—1993 годы — министр без портфеля,
 1993—1994 годы — министр культуры и образования Венгрии. Также занимал должности руководителя ряда правительственных фондов и комиссий. Отвечал как за правовые, так и за экономические аспекты ряда направлений внешней и внутренней политики,
 1995 год — неудачно баллотировался на пост президента Венгрии от ФИДЕС. В 2000 году баллотировался вторично, вновь от ФИДЕС, и на этот раз одержал победу,
 2000—2005 годы — президент Венгрии.

По окончании президентских полномочий вернулся к преподавательской деятельности в Университете Этвоша Лорана в Будапеште.

Награды 
 1968 — 
 1999 — премия Сеченьи
 2000 — премия «Наследие Венгрии»
 2000 — Большой Крест венгерского ордена Заслуг с цепью
 2000 — орден Креста земли Марии на цепи (Эстония)
 2001 — орден Белого орла (Польша)
 2001 — кавалер ордена Трёх звёзд (Латвия)
 2002 — орден Белой звезды на цепи (Эстония)
 2002 — орден Короля Томислава на ленте с Большой Звездой (Хорватия)
 кавалер Большого Креста ордена Святого Олафа (Норвегия)
 кавалер ордена Звезды Румынии (Румыния)

Примечания 

Министры без портфеля
Министры образования Венгрии
Члены партии «Фидес»
Выпускники Будапештского университета
Члены Венгерской академии наук
Правители Европы XXI века
Лауреаты премии «Наследие Венгрии»
Почётные граждане Будапешта
Члены Европейской академии наук и искусств
Почётные доктора Софийского университета
Пришедшие к власти в 2000 году